Molekulska formula -{C20H27NO2}- se može odnositi na:

 Oksilorfan
 RTI-150